Aleksandar Ristić (1944) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore bosniaco
 Borivoje Ristić (1983) – calciatore serbo
 Bratislav Ristić (1980) – calciatore serbo
 Dragutin Ristić (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Dušan Ristić (1995) – un cestista serbo
 Jovan Ristić (1831-1899) – politico e diplomatico serbo
 Katarina Ristić (1984) – cestista slovena
 Marko Ristić (1987) – calciatore serbo
 Mihailo Ristić (1995) – calciatore serbo
 Nena Ristić (1982) – modella, showgirl e attrice serba
 Sreto Ristić (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo con cittadinanza tedesca
 Stevica Ristić (1982) – calciatore macedone